Solothurn steht für:
 Solothurn, Hauptort des Kantons Solothurn
 Bezirk Solothurn
 Kanton Solothurn in der Schweiz
 Waffenfabrik Solothurn

Siehe auch:

en:Soletta